Boțești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Boțești (Argeș)
 Boțești (Vaslui)